Govern de Catalunya 1977-1980
 Govern de Catalunya 1980-1984